Hyponephele biocellata är en fjärilsart som beskrevs av Schultz 1908. Hyponephele biocellata ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
biocellata